Albedo es un término que puede hacer referencia a:
 Albedo, relación de la radiación que cualquier superficie refleja sobre la radiación que incide sobre la misma.
Albedo, también conocido como diffuse, en Gráficos 3D por computadora, es la textura que define el color de la luz reflejada por un objeto.
 Albedo, en alquimia, segunda de tres etapas para lograr la transmutación de la materia en oro.
 Albedo 0.39, álbum conceptual de música electrónica compuesto por Vangelis.
 Albedo en botánica es la denominación de una parte del  mesocarpo de algunas frutas, sobre todo hesperidios (como en lo que coloquialmente se conoce como "lo blanco" de la cáscara de la naranja).
Albedo, personaje femenino heteromórfico de Overlord (novela ligera).
Albedo, personaje del videojuego Genshin Impact.